Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Lipkowski
 Janusz Lipkowski
 Józef Lipkowski – wynalazca
 Józef Lipkowski – brat pallotyn, lekarz
 Otton Lipkowski
 Tadeusz Lipkowski
 Zdzisław Lipkowski

Obiekty geograficzne:
 Staw Lipkowski